Caliendo ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Caliendo (1922–1993), italienischer Musiker
 Frank Caliendo (* 1974), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Giacomo Caliendo (* 1942), italienischer Politiker